Zamieście peut désigner :

en Pologne
 Zamieście, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zamieście, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne